Telegram kan være:

 Telegrafi – tekniske indretninger der kan bruges til at overføre en skriftlig meddelelse, kaldet et telegram, over en længere distance
 Telegram (album) – et album fra januar 1997 af den islandske sanger Björk
 Telegram (software) – en gratis cloudbaseret, krypteret online-meddelelsestjeneste.

Se også 
 Peter Laugesen – dansk digter, udgav digtsamlingen Telegram i 1979